Die Liste der Weltcuporte im Speedski listet alle Weltcuporte im Speedski seit der Saison 2000 auf. Die Weltcups wurden in Europa und Nordamerika ausgetragen und werden von der FIS organisiert. (Stand August 2019 der Saison 2019)

Erklärung  
 Lage: Nennt die Lage der Stadt oder Dorf. 
 Ort des Weltcups: Nennt den Ort des Weltcups
 Land: Nennt das Gastgeberland
 Saison: Nennt die Saison, seit der Weltcup ausgetragen wird

Weltcups im Speedski 

Von der Saison 2000 bis 2002 sind die Daten ungenau.

Weblinks 

 Weltcupübersicht auf fis-ski.com

Speedski-Weltcup
Speedski, Weltcuporte